Damernas laser radial i segling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 30 juli–6 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Segling vid olympiska sommarspelen 2012